Kalypta je český rodový název pro několik druhů kolibříkovitých ptáků:
 Calypte
 Calypte anna – kalypta růžovohlavá
 Mellisuga
 Mellisuga helenae – kalypta nejmenší